Sezon 2011/12 jest pięćdziesiątym szóstym sezonem Eredivisie od czasu ich ustanowienia w 1955 roku. AFC Ajax jest obrońcą tytułu mistrzowskiego. W rozgrywkach uczestniczy 18 drużyn, z czego 17 grało w rozgrywkach w poprzednim sezonie, a jedna awansowała z niższego poziomu ligowego, jest to RKC Waalwijk - mistrz Eerste divisie.

Zespoły w sezonie 2011/2012

Stadiony

Rozgrywki

Tabela

Wyniki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 w piłce nożnej
2012 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
2011 w Holandii
2012 w Holandii